Моги́лко — украинская фамилия.

 Известные носители
 Могилко, Иван Сергеевич (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.
 Могилко, Константин Викторович (1978—2014) — Герой Украины.
 Могилко, Марина Дмитриевна (род. 1990) — российский видеоблогер, предприниматель, сооснователь LinguaTrip.
 Могилко, Николай Васильевич (1889—1973) — советский инженер, один из соавторов проекта Беломорско-Балтийского канала.